El Queequeg es un submarino ficticio en Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. La embarcación se ha visto sólo hasta ahora en La cueva oscura (The Grim Grotto), y fue mencionada en El penúltimo peligro al igual que en El fin. El submarino fue construido por el lado de los que combaten incendios en V.F.D., probablemente después del cisma. El submarino se encuentra en mal estado, de acuerdo a algunas referencias hechas en La pendiente resbaladiza sobre un poste de luz utilizado como eje en el submarino.

El bote tiene una "tripulación de dos" que usualmente nombra a tres: el Capitán Widdershins, el capitán; Fiona Widdershins, ingeniera principal; y Phil, el cocinero. Antes de su muerte, la madre de Fiona era la "segunda" de la tripulación de dos, y el submarino buscó muchos remplazos antes de la llegada de Phil, incluyendo a los hermanos Snicket, Kit Snicket, y una mujer que resultó ser una espía. Más tarde Violet, Klaus y Sunny Baudelaire se unierón a la tripulación. El propósito principal del submarino es encontrar el azucarero, el cual fue arrastrado desde las Montañas Mortmain hasta las profundidades de la Gruta Gorgonian.

El buque fue nombrado Queequeg por Moby Dick, y como tal, toda la tripulación utiliza como uniformes camisas con el rostro de Herman Melville, autor de Moby Dick.

Después de la desaparición del capitán Widdershins y Phil, el Queequeg es capturado por el Carmelita (nombrado así por Carmelita Polainas), un submarino en forma de pulpo que pertenece al Conde Olaf.

con la desaparición del Capitán Widdershins y de Phil, y el abandono de Fiona. Los Baudelaire toman el submarino llevándolos a Playa Salada, donde conocen a Kit Snicket. Se asume que el submarino fue abandonando ahí.
 
Posteriormente, Fiona se une a la tripulación de Carmelita para quedarse con su hermano Fernald. Sin embargo, ella le ayuda a los Baudelaire a escapar y a llevarse el submarino a Playa Salda, donde conocen a Kit Snicket. Se asume que el submarino fue abandonando ahí.
En El penúltimo peligro, Lemony Snicket menciona que, por haber mal interpretado un grupo de salchichas en forma de K en vez de R, causó la pérdida de 'un importante Batiscafo', posiblemente refiriéndose al Queequeg.

En El fin, se mencionó que el Queequeg zarpó hacia el mar para encontrar el globo aéreo que se mantiene por sus propios medios, el globo aéreo se estrelló sobre el Queequeg, dejando náufragos a los Quagmire, al Capitán Widdershins y a sus hijastros, Kit Snicket, y Hector.

Snicket, Lemony